Madison Brengle (Dover, Delaware, 1990. április 3. –) amerikai teniszezőnő.

2005 óta tartó profi pályafutása során egyéniben kettő, párosban egy WTA 125K, valamint 19 egyéni és hét páros ITF-torna győztese. Juniorként 2007-ben egyéniben döntőt játszott az Australian Openen és Wimbledonban. A felnőtt mezőnyben a Grand Slam-tornákon a legjobb eredménye a 2015-ös Australian Openen egyéniben elért 4. kör, párosban a 2016-os Roland Garroson a 3. körbe jutott. Legjobb egyéni világranglista-helyezése a harmincötödik volt, ezt 2015. május 4-én érte el, párosban a legjobb helyezése a 86. hely, amelyre 2017. május 8-án került.

Junior Grand Slam döntői

Egyéni

Elveszített döntői (2)

WTA-döntői

Egyéni

Elveszített döntői (1)

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

WTA 125K-döntői

Egyéni

Győzelmei (2)

Páros

Győzelmei (1)

ITF döntői

Egyéni: 30 (19–11)

Páros: 13 (7–6)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Év végi világranglista-helyezései

Források 
 
 

Amerikai teniszezők
1990-ben született személyek
Élő személyek
Amerikai nők
Delaware-iek